Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2018 (met de officiële naam Generali Open 2018) werd van 30 juli tot en met 4 augustus gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Het toernooi van 2018 trok meer dan 50.000 toeschouwers. Op dat moment een recordaantal sinds de terugkeer van het toernooi in 2011. In 2019 zou het record weer verbroken worden met 51.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel